Durkee steht für:

 Durkee (Oregon), ein Ort im Baker County (Oregon) 

Durkee ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Durkee (1805–1870), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker